Italiano medio – figura sociologica di appartenente alla medietà della società italiana.
 Italiano medio – album degli Articolo 31.
L'italiano medio – singolo degli Articolo 31.
Italiano medio – film di Marcello Macchia del 2015.